El término «mod» hace referencia a varios artículos:

Informática 
 Mod: abreviatura de «moderador», es decir el que administra, da permisos o tiene la autoridad para editar los comentarios de otros.
 Modificación: variante importante de un programa con respecto a su original.
 MOD: formato de archivo, muy usado en computadores Amiga que sirve para designar un tipo de audio.
 Categoría musical (tracking) perteneciente a la subcultura informática de la demoscene.
 Mod: es una extensión del software que modifica un videojuego original.

Matemática 
 Módulo: la forma abreviada de la forma ablativa latina módulo introducida por Gauss y utilizada en aritmética modular.

Subcultura 
 Movimiento mod: subcultura juvenil británica de los años 1960.